Jan Brueghel il Vecchio, pittore fiammingo (1568-1625)
Jan Brueghel il Giovane, pittore fiammingo (1601-1678) figlio di Jan Brueghel il Vecchio